Jesteś Bogiem
 Muzyka z filmu Jesteś Bogiem
 Jesteś Bogiem. Historia Paktofoniki

Zobacz też 
 Jestem Bogiem